Il doppio del torneo di tennis Mercedes Cup 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Gastón Gaudio e Maks Mirny che hanno battuto in finale Yves Allegro e Robert Lindstedt 7-5, 6-7(4), [12-10]

Teste di serie 

 Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner (primo turno)
 Julian Knowle /  Jürgen Melzer (primo turno)

 Martin Damm /  Petr Pála (quarti di finale)
 František Čermák /  Leoš Friedl (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 2006